EnerJew єврейська молодіжний рух, який було створено в 2013 році, це рух активний країнах Співдружності незалежних держав, їх діяльність спрямована на створення глибокий зв'язок між єврейськими підлітків і їх культурної спадщини. EnerJew виросла зі значною швидкістю і в 2015 році була 1800 членів підлітки у віці від 13 до 18, в 25 містах в різних країнах регіону. EnerJew намагається набирати молодих людей, щоб вони стати активним і невід'ємною частиною єврейської громади. EnerJew розробляє заходи для молодих і просуває практику юдаїзму, щоб вони поступово інтегруватися в суспільстві. EnerJew дає молодим людям знання і навички, щоб стати в один прекрасний день майбутні лідери громад. Рух фокусується на трьох ключових областях: підключення, безперервності і ініціативних.

Юдаїзм